Au nom du fils peut faire référence à :
 Au nom du fils, un roman français écrit par Hervé Bazin en 1960
 Au nom du fils, un film belge réalisé par Vincent Lannoo en 2012
 Au nom du fils, un téléfilm d'Olivier Péray produit par Arte en 2015

Notes et références